

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Pokrzywianka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Pokrzywianka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Pokrzywianka – część miasta Jedlina-Zdrój, w woj. dolnośląskim

Cieki w Polsce 
 Pokrzywianka – rzeka, dopływ Świśliny
 Pokrzywianka – potok, dopływ Szewnianki
 Pokrzywianka – struga, dopływ Warny